Barkbladlöss (Lachnidae) är en familj av insekter. Barkbladlöss ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor 

Halvvingar